Cretna borovnica može označavati:
 Cretna borovnica, močvarna borovnica, Vaccinium uliginosum L., biljnu vrstu iz roda Vaccinium.
 cretna borovnica, močvarna brusnica, mahovnica, Vaccinium oxycoccos L., biljnu vrstu iz roda Vaccinium.
 velikoplodna cretna borovnica, američka brusnica, Vaccinium macrocarpon Aiton, biljnu vrstu iz roda Vaccinium.